Wings of the Storm – cortometraggio del 1923 diretto da Ford Beebe
Wings of the Storm – film del 1926 diretto da J.G. Blystone